John S. Tanner – amerykański polityk
 John Tanner – nowozelandzki rugbysta
 John Tanner – brytyjski kolarz